Die Bezeichnung Hauptsatz der projektiven Geometrie wird in der mathematischen Fachliteratur für die folgenden unterschiedlichen Lehrsätze verwendet.

 Eine Projektivität zwischen projektiven Geraden ist bestimmt, wenn drei Punkte der einen Geraden und ihre drei Bildpunkte auf der anderen Geraden gegeben sind. (Siehe Satz von Pappos.)
 Eine Projektivität zwischen pappusschen projektiven Ebenen ist bestimmt, wenn vier Punkte in allgemeiner Lage in der einen Ebene und ihre vier Bildpunkte in der anderen Ebene gegeben sind. (Siehe Projektivität.)
 Jede Kollineation eines projektiven Raumes der Dimension  ist eine semilineare Abbildung. (Siehe Kollineation#Kollineationen in der projektiven Geometrie.)
 Jede Geraden in Geraden abbildende biholomorphe Abbildung  zweier offener Teilmengen  ist die Einschränkung einer projektiv-linearen Abbildung.

Literatur 
Reinhold Baer: Linear algebra and projective geometry. Academic Press Inc., New York, N. Y., 1952.
Emil Artin: Geometric algebra. Interscience Publishers, Inc., New York-London, 1957.

Weblinks 
 Projective Spaces (anschaulicher Beweis, dass jede Kollineation eine semilineare Abbildung ist)

Satz (Synthetische Geometrie)
Analytische Geometrie
Komplexe Geometrie